Il singolare del torneo di tennis Lafayette Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Marty Riessen che ha battuto in finale Pat Du Pré 6-4, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Assente
 Pat Du Pré (finale)
 Assente
 Victor Amaya (quarti di finale)

 Marty Riessen (campione)
 Tom Gorman (quarti di finale)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 David Schneider (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lafayette Open 1979